Allocerellus är ett släkte av steklar. Allocerellus ingår i familjen sköldlussteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sköldlussteklar
Allocerellus